DOP puede referirse a:

 Peso dominicano, cuyo código ISO 4217 es DOP;
 Denominación de origen protegida;
 Paul Louis Amans Dop, botánico francés;
 Las siglas de director de fotografía.

Siglas